

Geografia

Austria 
 Sankt Valentin – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten
 Sankt Valentin – stacja kolejowa w St. Valentin

Zobacz też 
 Grafenbach-Sankt Valentin
 St. Valentin
 Święty Walenty